Howl's Moving Castle pode se referir a:
 O Castelo Animado, livro da escritora inglesa Diana Wynne Jones
 O Castelo Animado, filme do diretor japonês Hayao Miyazaki

Desambiguação